Пудино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пудино — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Пудино — село в составе города Кедровый Томской области.